De los Cobos ist der Name folgender Personen:

 Carlos de los Cobos (* 1958), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Francisco de los Cobos y Molina (* um 1475/85; † 1547), unter Karl V. Staatssekretär